Mamáyev (, «de Mamái») puede referirse a:

Topónimo 
 Mamáyev Kurgán o Túmulo de Mamái, la colina que domina la ciudad de Volgogrado;

Apellido 
 Stanislav A. Mamaev (n. 1928), botánico ruso
 Mijaíl Mamáyev (n. 1966), actor ruso;
 Pável Mamáyev (n. 1988), futbolista ruso;
 Raísa Mamáyeva (1900-1982), orientalista y sinóloga rusa.